Meedhoo (Dhaalu-atol), een eiland van het Dhaalu-atol, Maldiven
 Meedhoo (Raa-atol), een eiland van het Raa-atol, Maldiven
 Meedhoo (Seenu-atol), een eiland van het Seenu-atol, Maldiven